Krause to niemieckie nazwisko, polskie spolszczenie to Krauze

 August Krause – urzędnik państwowy, prezydent Włocławka, burmistrz Gdyni
 Brian Krause – amerykański aktor
 Dagmar Krause – niemiecka piosenkarka
 Lucjan Krause – polski fizyk
 Ludwik Krause (Krauze) – polski chirurg
 Nadine Krause – niemiecka piłkarka ręczna
 Paul Krause – niemiecki polityk
 Peter Krause – amerykański aktor
 Tom Krause – fiński śpiewak
 Edmund Krause – powstaniec wielkopolski
 Edmund Krause – polski duchowny katolicki

Niemieckie nazwiska